Андре́й Климе́нко — имя следующих персоналий:
 Клименко, Андрей Витальевич (род. 1977) — украинский футболист.
 Клименко, Андрей Евтихиевич (1913—1990) — председатель Всесоюзного совета евангельских христиан-баптистов, старший пресвитер по РСФСР.
 Клименко, Андрей Сергеевич (род. 1978) — российский футболист.